Шарман Джоши (, род. 28 апреля 1979) — индийский актёр кино и театра. Участвовал во многих постановках на английском, хинди, маратхи и гуджарати, но именно наибольшую известность принесли ему фильмы на хинди.

Биография 
Шарман родился в Бомбее, в семье гуджаратских театральных артистов. Актёрами являются его отец, сестра и зять.

Джоши дебютировал в кино в 1999 году в фильме Godmother. Но прорывом в его карьере стал фильм Style, вышедший в 2001 году и имевший коммерческий успех. Его продолжение Xcuse Me имело такой же успех, как и первый фильм.

В 2006 году в фильме «Цвет шафрана» он сыграл одного из друзей главного героя, прототипом которого был Раджгуру. В том же году вышел фильм «Весёлые мошенники», за роль в котором он был номинирован на Filmfare за лучшую комедийную роль. В 2009 году актёр сыграл студента в комедии «3 идиота», партнёрами по которому стали Аамир Хан и Мадхаван. Шарман также спел для фильма песню «Give Me Some Sunshine». Картина стала самым кассовым фильмом за всю историю Болливуда и удерживала это звание 4 года.

В 2015 году вышел фильм Hate Story 3, который имел коммерческий успех и стал для него первым, в котором он сыграл некомедийного персонажа. Через год Шарман сыграл полицейского в эротическом триллере Wajah Tum Ho, который провалился в прокате.

Актёр имеет пожизненное членство в International Film and Television Club of Asian Academy of Film & Television.

Личная жизнь 
Шарман Джоши женат на Преране Чопра, дочери актёра Према Чопра, имеет троих детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки